Loyalty — пятый студийный альбом Fat Joe, вышедший в 2002 году, дебютировавший на 2-м месте в Billboard 200 с 232 500 проданными экземплярами.

Список композиций

Чарты

Синглы 
All I Need

Crush Tonight

Примечания 

Альбомы Fat Joe
Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы